Les termes de siège de La Fère ou bataille de La Fère peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

Siège de La Fère (1579) : Au cours de la septième guerre de Religion, La Fère est prise par surprise, par le prince de Condé.
Siège de La Fère (1580) : Elle est reprise par les troupes royales du maréchal de Matignon 
Siège de La Fère (1595) : Henri IV prend la ville occupée par les Espagnols
Siège de La Fère (1870) : Durant la guerre franco-prussienne qui se termina par la reddition de la ville.

Notes, sources et références 

La Fere